Il Quirinale è uno dei sette colli di Roma.

Da esso deriva:

 Palazzo del Quirinale, edificio alla sommità del suddetto colle, dal 1955 residenza dei presidenti della repubblica italiana.
 Il Quirinale, termine che per metonimia indica sia il presidente che, più in generale, l'istituzione della presidenza della repubblica italiana.